Майкл Чиккарелли (англ. Michael Ciccarelli; 4 сентября 1996 года, Анкастер, провинция Онтарио, Канада) — канадский сноубордист, выступающий в акробатических дисциплинах.
 Многократный призёр этапов кубка мира (всего — 3 подиума, в том числе — 1 победа);
 Чемпион зимних юношеских Олимпийских игр 2012 в слоупстайле.

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 Майкл Чиккарелли — профиль на сайте TTR (англ.)
 Майкл Чиккарелли — профиль на сайте ФСК (англ.)

Сноубордисты Канады